Сергей Золотарёв:
 Золотарёв, Сергей Алексеевич (1872—1941) — русский педагог, историк литературы, краевед.
 Золотарёв, Сергей Васильевич (род. 1957) — советский и российский учёный, ректор Алтайского государственного аграрного университета с 2004 по 2009 год.